En el Gènesi, capítol desè, Havilà són dos personatges diferents:
 El primer és Havilà, un fill Cuix, net de Cam i besnet de Noè.
 El següent que apareix és un dels nombrosos fills de Joctan